Посвящение может означать одно из следующего:

 Посвящение — процедура приёма в какое-либо объединение, например священство; обряд инициации.

В искусстве 
 Посвящение автора — элемент литературного или иного произведения, адресующий его или подносящий его в качестве дара.
 «Посвящение» — альбом группы «Голубые береты».
 «Посвящение» — альбом Стаса Михайлова.
 «Посвящение» — альбом Николая Баскова.
 «Посвящение» — рассказ Стивена Кинга.